hosts (ранее HOSTS.TXT) — текстовый файл, содержащий базу данных доменных имен и используемый при их трансляции в сетевые адреса узлов. Запрос к этому файлу имеет приоритет перед обращением к DNS-серверам. В отличие от системы DNS, содержимое файла задаётся администратором компьютера.

Расположение и содержание 
В разных операционных системах файл имеет разное расположение:

IP-адреса и названия доменов разделены символами табуляции. Комментарии начинаются знаком «#» (решётка).
Пустые строки игнорируются.

Обычно файл включает в себя определение расположения узла localhost:
 127.0.0.1       localhost

Перенаправление доменов 
Перенаправление доменов используется программистами и администраторами интрасети (например, перенаправление local на узлы интрасети), а также для ускорения загрузки сайтов путём сопоставления их IP-адресов доменным именам. Так называемые «символы-джокеры» () в самом файле hosts не поддерживаются.

Блокировка ресурсов 
С помощью файла hosts возможно осуществлять фильтрацию рекламы путём перенаправления доменных адресов баннеров на адрес 127.0.0.0, 127.0.0.1 (локальный хост) или 0.0.0.0 (рекомендуется). Использование локального адреса 127.0.0.1 обычно не рекомендуется, так как приводит к ожиданию ответа и сопутствующим задержкам, если сервер не существует или неправильно настроен; или если он существует и настроен, но для совершенно других целей (поэтому может давать неверный ответ и записывать лишнюю активность в логи).

Историческая справка  
В семидесятых годах сеть ARPAnet представляла собой тесное сообщество из нескольких сотен узлов. Всю информацию по узлам, в частности необходимую для взаимных преобразований имен и адресов узлов ARPAnet, содержал единственный файл HOSTS.TXT. Известная UNIX-таблица узлов, /etc/hosts, прямо унаследовала свою структуру от файла HOSTS.TXT (в основном с помощью удаления ненужных на UNIX-системах полей).

За файл HOSTS.TXT отвечал Сетевой информационный центр (NIC, Network Information Center) Стэнфордского исследовательского института (SRI, Stanford Research Insitute). В тот период времени единственным источником, распространявшим файл, являлся узел SRI-NIC.1 Администраторы ARPAnet, как правило, просто посылали изменения электронной почтой в NIC и периодически синхронизировали свои файлы HOSTS.TXT с копией на узле SRI-NIC с помощью протокола FTP.

Присылаемые ими изменения добавлялись в файл HOSTS.TXT один или два раза в неделю. Однако по мере роста сети ARPAnet эта схема стала неработоспособной. Размер файла рос пропорционально количеству узлов ARPAnet. Еще быстрее рос информационный поток, связанный с необходимостью обновления файла на узлах: появление одного нового узла приводило не только к добавлению строки в HOSTS.TXT, но и к потенциальной необходимости синхронизации данных каждого узла с данными SRI-NIC.

В 1984 году были изданы документы RFC 882 и 883, в которых описывалась система доменных имен (Domain Name System, или DNS) пришедшая на замену HOSTS.TXT, а использование файла hosts теперь является необязательным и скорее дополнительным инструментом при работе с сетью.

Использование при соединении через прокси-серверы 
Замена IP-адреса на доменное имя, записанное в строке файла hosts, не работает (Windows), если используется соединение через Proxy-Server, в этом случае разрешение имён происходит на уровне Proxy. Если настроено подключение к интернет только через Proxy, то нужно прописать замену в строку файла hosts, а также в настройках соединения в браузере к настройкам Proxy добавить адрес в исключения для обработки прокси (например, в браузере Internet Explorer это делается так: Сервис-Свойства обозревателя-вкладка Подключения-Настройка сети-Дополнительно-Не использовать прокси-сервер для адресов, начинающихся с, добавить строку с именем, указанным в файле hosts) только в этом случае узел будет игнорироваться Proxy, и замена будет работать. Иначе замена будет работать только для соединений, которые подключаются к Интернету напрямую (не через Proxy).

ПО для работы с hosts 
Для редактирования файла hosts годится любой простейший текстовый редактор (к примеру, в Windows можно использовать поставляемую с ОС программу «Блокнот» или бесплатный Notepad++; при этом, в ОС начиная с Windows Vista текстовый редактор следует запускать «от имени администратора»). Однако создано немало программ, облегчающих и автоматизирующих работу с этим файлом. Например, программа Hosts Commander позволяет выполнять сложные операции с hosts из командной строки. 

Для пользователей операционных систем Windows есть бесплатные программы с графическим интерфейсом. Например:

HostsXpert для Windows 2000, XP, Vista, 7, 8, Server 2003, Server 2008, Server 2008 R2.

HostsMan для Windows XP SP2, Server 2003 SP1, Vista, Server 2008, 7, 8, Server 2012, 8.1, Server 2012 R2.

Использование в злонамеренных целях 
На сегодняшний день большое количество вредоносных программ используют файл hosts для блокирования доступа к веб-сайтам популярных порталов или социальных сетей, или перенаправляют пользователя на страницы, внешне похожие на популярные ресурсы (социальные сети, почтовые сервисы и т. д.), куда невнимательный пользователь вводит учётные данные, попадающие таким образом к злоумышленникам. Также возможно блокирование доступа к веб-сайтам компаний-разработчиков антивирусного программного обеспечения.

Следует отметить, что антивирусные программы, использующие проактивные методы защиты, как правило, запрещают изменение файла hosts неизвестному программному обеспечению.

Примечания

Ссылки 
 Что за зверь файл hosts
 Оригинальный файл Hosts в ОС Windows
 Winhelp2002: Blocking Unwanted Connections with a Hosts File
 Hosts File Guides + Tools
DNS